Хамидов (Хамидова) — фамилия. Известные носители:
 Хамидов, Абдуджалил Мадаминович (1945—2010) — таджикский государственный деятель, председатель Ленинабадского областного исполнительного комитета, председатель хукумата.
 Хамидов, Абдул-Хамид Хамидович (1920—1969) — чеченский актёр, драматург, переводчик, театральный деятель.
 Хамидов, Азиз Хакимович (1918—1997)  — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Хамидов, Вали Абдувахидович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Хамидов, Вахид Адамович (род. 1953) — чеченский штангист.
 Хамидов, Сухбат Маджидович (1939—1997) — советский таджикский кинорежиссёр.
 Хамидов, Сухроб Садуллаевич (род. 1975) — таджикский футболист.
 Хамидов, Нумон — таджикистанский футболист.
 Хамидов, Носир — таджикистанский футболист.